La divina comida es un programa de televisión chileno del tipo estelar, producido por Kuarzo TV, transmitido por Chilevisión y es una franquicia del programa de televisión Come Dine with Me del Reino Unido. Jani Dueñas es la voz en off del programa.

Formato
En cada capítulo de "La divina comida" cuatro famosos tendrán que ser anfitriones por una noche y preparar una cena (entrada, plato de fondo y postre) para los demás participantes. Luego serán juzgados por los participantes, quienes pondrán una nota del 1 al 7. El participante que obtenga el mayor puntaje ganará el título de "Mejor Anfitrión", mientras que el que obtenga un puntaje más bajo se castiga con lavar los platos.

Temporada 1
Capítulo 1
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados
! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Berta
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pancha
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Aranzazú
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alejandra
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje
! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado
|-
| Berta LasalaActriz.
|<center>1
|<center>-
|<center>6
|<center>7
|<center>7
|<center>20
|bgcolor=Gold|Ganadora
|-
| Alejandra HerreraActriz.
|<center>4
|<center>6
|<center>5
|<center>7
|<center>-
|<center>18
|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Francisca MerinoActriz y panelista de televisión.
|<center>2
|<center>5
|<center>-
|<center>6
|<center>6
|<center>17
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Aranzazú YankovicActriz y directora teatral.
|<center>3
|<center>5
|<center>5
|<center>-
|<center>6
|16
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 2
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados
! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Luz
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Joche
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniel
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Catalina
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje
! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado
|-
| Daniel ValenzuelaLocutor radial, conocido como "Palomo".
|<center>4
|<center>6
|<center>6
|<center>-
|<center>6
|<center>18
|bgcolor=Gold|Ganador
|-
| Catalina PulidoActriz y panelista de televisión.
|<center>3
|<center>7
|<center>4
|<center>5
|<center>-
|<center>16
|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Sebastián AguirreTransformista y comediante, conocida como "Luz Violeta".
|<center>1
|<center>-
|<center>4
|<center>5
|<center>6
|<center>15
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| José Luis BibbóEx-chico reality y actor, conocido como "Joche".
|<center>2
|<center>1
|<center>-
|<center>4
|<center>5
|10
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 3
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados
! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Evelyn
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Matías
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Javiera
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pangal
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje
! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado
|-
| Pangal AndradeDeportista.
|<center>4
|<center>7
|<center>7
|<center>7
|<center>-
|<center>21
|bgcolor=Gold|Ganador
|-
| Evelyn MattheiEconomista y política.
|<center>1
|<center>-
|<center>6
|<center>7
|<center>6
|<center>19
|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Javiera AcevedoActriz.
|<center>3
|<center>7
|<center>6
|<center>-
|<center>5
|<center>18
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Matías VegaConductor radial y actor.
|<center>2
|<center>6
|<center>-
|<center>5
|<center>4
|15
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 4
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados
! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fabricio
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Wilma
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Horacio
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Laura
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje
! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado
|-
| Horacio de la PeñaEntrenador de tenis y empresario deportivo.
|<center>3
|<center>6
|<center>6
|<center>-
|<center>6
|<center>18
|bgcolor=Gold|Ganador
|-
| Wilma GonzálezModelo y ex-Chica Playboy.
|<center>2
|<center>5
|<center>-
|<center>5
|<center>5
|<center>15
|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Fabricio VasconcelosBailarín y ex-chico reality.
|<center>1
|<center>-
|<center>5
|<center>4
|<center>5
|<center>15
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Laura PrietoActriz, modelo y ex-chica reality.
|<center>4
|<center>5
|<center>4
|<center>3
|<center>-
|14
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 5
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados
! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Dominique
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Claudio
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Cathy
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Iván
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje
! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado
|-
| Claudio MorenoBailarín y actor. Conocido por su personaje "Guru-Guru".
|<center>2
|<center>7
|<center>-
|<center>7
|<center>6
|<center>20
|bgcolor=Gold|Ganador
|-
| Iván ArenasActor y humorista. Conocido por su personaje "Profesor Rossa".
|<center>4
|<center>7
|<center>6
|<center>6
|<center>-
|<center>19
|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Cathy BarrigaEmpresaria, bailarina y política.
|<center>3
|<center>7
|<center>5
|<center>-
|<center>5
|<center>17
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Dominique GallegoModelo y ex-chica reality.
|<center>1
|<center>-
|<center>5
|<center>5
|<center>5
|15
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 6
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados
! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rodrigo
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Renata
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sebastián
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: María
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje
! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado
|-
| María AlberóModelo.
|<center>4
|<center>7
|<center>7
|<center>6
|<center>-
|<center>20
|bgcolor=Gold|Ganadora
|-
| Sebastián KeitelExatleta y político.
|<center>3
|<center>6
|<center>5
|<center>-
|<center>5
|<center>16
|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Renata RuizModelo y locutora radial.
|<center>2
|<center>5
|<center>-
|<center>4
|<center>5
|<center>14
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Rodrigo MuñozActor.
|<center>1
|<center>-
|<center>5
|<center>4
|<center>4
|13
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 7
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados
! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ricardo
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alvaro
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jhendelyn
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Andrea
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje
! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado
|-
| Jhendelyn NuñezModelo.
|<center>2
|<center>5
|<center>6
|<center>-
|<center>7
|<center>18
|bgcolor=Gold|Ganadora
|-
| Álvaro GómezActor.
|<center>3
|<center>5
|<center>-
|<center>6
|<center>7
|<center>18
|bgcolor=Gold|Ganador
|-
| Andrea HoffmanCoreógrafa y locutora radial.
|<center>4
|<center>5
|<center>6
|<center>6
|<center>-
|<center>''17'
|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Ricardo MeruaneHumorista.
|<center>1
|<center>-
|<center>5
|<center>5
|<center>6
|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 8
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados
! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Kenita
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: DJ
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Vesta
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nelson
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje
! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado
|-
| María Eugenia LarraínModelo y numeróloga, conocida como "Kenita" y "Kenita Bo".
|<center>1
|<center>-
|<center>4
|<center>6
|<center>5
|<center>15
|bgcolor=Gold|Ganadora
|-
| Vesta LuggActriz, cantante e influencer.
|<center>3
|<center>6
|<center>4
|<center>-
|<center>5
|<center>15
|bgcolor=Gold|Ganadora
|-
| Leopoldo MéndezCantante, conocido como "DJ Méndez".
|<center>2
|<center>5
|<center>-
|<center>5
|<center>4
|<center>14'
|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Nelson ÁvilaPolítico y ex-Senador.
|<center>4|<center>5|<center>4|<center>5|<center>-|14
|bgcolor=Silver|Segundo
|-
|}

Capítulo 9
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gonzalo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Dioscoro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gianella! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marisela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Gianella MarengoModelo y ex-chica reality.
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Marisela SantibáñezActriz, locutora radial y política.
|<center>2|<center>7|<center>6|<center>5|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Dióscoro RojasGuaripola de los Guachacas.
|<center>3|<center>6|<center>-|<center>5|<center>5|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Gonzalo EgasEx-chico reality y artista marcial.
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>4|<center>4|13
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 10
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Bruno! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Vivi! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Javiera! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Leo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Leo CaprileAnimador de TV y conductor radial.
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Viví RodriguesBailarina y empresaria.
|<center>4|<center>6|<center>-|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Bruno ZarettiEx-bailarín axé y empresario.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Javiera Díaz de ValdesActriz y modelo.
|<center>2|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|18
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 11
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Juan! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Júnior! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Macarena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: María! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| María Luisa CorderoPsiquiatra y panelista de televisión.
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>7|<center>-|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Macarena VenegasAbogada y panelista de televisión.
|<center>2|<center>7|<center>6|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| José Luis ConchaEx-chico reality y modelo, conocido como "Júnior Playboy".
|<center>3|<center>7|<center>-|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Juan FalcónActor.
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>7|<center>6|18
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 12
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francisca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Arturo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Benni! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pilar! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Gabriele BenniEmpresario, actor y animador de TV.
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>-|<center>5|<center>18|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Pilar CoxEx-animadora de TV y actriz.
|<center>3|<center>5|<center>7|<center>5|<center>-|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Francisca UndurragaModelo, relacionadora pública y panelista de televisión.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>4|<center>15|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Arturo LongtonEx-chico reality y empresario.
|<center>2|<center>3|<center>-|<center>5|<center>4|12
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Temporada 2
Capítulo 1
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Amaro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Erika! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Claudia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rodrigo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Amaro Gómez-PablosPeriodista.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Érika OliveraAtleta.
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>7|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Rodrigo SalinasComediante.
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Claudia ConservaAnimadora de TV.
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|18
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 2
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Kel! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Adriano! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ariel! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Carolina GoicSenadora.
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Kel CalderónAbogada.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Adriano CastilloActor y concejal.
|<center>3|<center>5|<center>-|<center>5|<center>6|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Ariel LevyActor.
|<center>2|<center>4|<center>5|<center>-|<center>4|13
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 3
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mario! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rocío! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Giancarlo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Botota! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Mario SepúlvedaEx-Minero.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Rocío MarengoModelo y actriz.
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Giancarlo PetacciaPeriodista y Animador de TV.
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>5|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Botota FoxComediante y Transformista.
|<center>4|<center>4|<center>5|<center>5|<center>-|14
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 4
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Eva! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Leo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Julio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sonia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Julio JungActor.
|<center>2|<center>6|<center>7|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Leo ReyCantante.
|<center>3|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Eva GómezAnimadora.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Sonia FriedSocialite.
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>5|<center>-|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 5
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nicole! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Felipe! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Diego! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Antonella! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Felipe IzquierdoActor y Comediante.
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Diego RivarolaExfutbolista.
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>-|<center>5|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Antonella RíosActriz y Animadora.
|<center>3|<center>7|<center>5|<center>5|<center>-|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Nicole BlockActriz.
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>5|16
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 6
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Bárbara! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: César! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marcela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marco! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Marco FerriEmpresario.
|<center>4|<center>7|<center>5|<center>7|<center>-|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Marcela VacarezzaAnimadora.
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>5|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Bárbara RebolledoPeriodista.
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>5|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| César CamposPeriodista.
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>4|14
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 7
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Patricio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mariana! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Cristina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fernando! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Fernando KlicheActor y Eterno Galán.
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Patricio TorresActor y Comediante.
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>7|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Mariana MarinoModelo.
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>7|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Cristina ToccoActriz & Ex Vedette.
|<center>4|<center>4|<center>4|<center>-|<center>7|15
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 8
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alejandra! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pepe! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pablo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ignacia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Ignacia AllamandActriz.
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>7|<center>-|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Alejandra VallePeriodista.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>5|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Pepe AuthPolítico.
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>5|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Pablo ZúñigaPeriodista.
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>6|17
|bgcolor=Silver|Segundo
|-
|}

Capítulo 9
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rafael! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nataly! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Delfina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Joaquín! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Delfina GuzmánActriz.
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Rafael GumucioEscritor.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>5|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Joaquín MéndezActor.
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>6|<center>-|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Nataly ChiletModelo.
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>5|16
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 10
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ramón! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ingrid! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Tony! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marcela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Ingrid ParraActriz.
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>6|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Marcela SabatDiputada.
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Tony SpinaModelo.
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Ramón LlaoActor.
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>4|<center>5|14
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 11
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alvaro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Patricia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marcelo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paulina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Álvaro BalleroGanador del primer reality chileno.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>5|<center>17|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Patricia LópezActriz.
|<center>3|<center>4|<center>-|<center>5|<center>5|<center>14|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Marcelo ZuninoConcejal y exfutbolista.
|<center>4|<center>3|<center>4|<center>-|<center>6|<center>13|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Paulina RojasPeriodista y Conductor de TV.
|<center>2|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|11
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 12
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Willy! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Krishna! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marcelo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Helhue! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Marcelo MarocchinoModelo.
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>7|<center>18|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Willy SemlerActor y Director Teatral.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>4|<center>6|<center>16|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Krishna NavasPresentadora de Televisión.
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>3|<center>5|<center>13|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Helhue SukniAbogada.
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>3|<center>-|13
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Temporada 3
Capítulo 1
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: José! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Denisse! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sergio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pamela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Denise RosenthalCantante y actriz.
|<center>4|<center>6|<center>-|<center>6|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Sergio FreireComediante.
|<center>2|<center>6|<center>5|<center>-|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| José Miguel ViñuelaAnimador.
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>5|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Pamela DíazModelo y Panelista.
|<center>3|<center>4|<center>5|<center>5|<center>-|14
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 2
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Karla! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Yolanda! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: José! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jean! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Yolanda SultanaAstróloga y Clarividente.
|<center>4|<center>7|<center>-|<center>6|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Karla ConstantAnimadora.
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>5|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Jean Philippe CrettonPeriodista y cantante.
|<center>2|<center>6|<center>7|<center>4|<center>-|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| José Antonio NemePeriodista.
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>5|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 3
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Solange! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jordi! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Giorgio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Solange LackingtonActriz.
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Jordi CastellFotógrafo.
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>7|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Giorgio JacksonDiputado.
|<center>2|<center>6|<center>6|<center>4|<center>-|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Carolina de MorasAnimadora.
|<center>4|<center>4|<center>-|<center>4|<center>6|14
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 4
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Felipe! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: José! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Soledad! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francesca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Soledad BacarrezaPsicóloga y Comentarista Deportiva.
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Francesca CignaModelo.
|<center>2|<center>6|<center>6|<center>7|<center>-|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| José Alfredo FuentesCantante.
|<center>3|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Felipe KastDiputado.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>5|17
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 5
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pablo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Camila! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rafael! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Viviana! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Rafael CavadaPeriodista.
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Pablo ZalaquettEx Alcalde de Santiago y La Florida.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Camila RecabarrenModelo y Panelista. Miss Chile 2012
|<center>4|<center>6|<center>-|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Viviana NunesEx Animadora.
|<center>2|<center>5|<center>6|<center>6|<center>-|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 6
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carla! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Claudio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mónica! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Bastián! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Bastián BodenhöferActor.
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>6|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Mónica GodoyActriz.
|<center>2|<center>6|<center>7|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Carla BalleroActriz y Modelo.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>4|<center>5|<center>15|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Claudio ReyesActor y Comediante.
|<center>3|<center>5|<center>-|<center>5|<center>5|15
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 7
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Lisandra! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marcela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gonzalo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pablo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Marcela del ValleActriz.
|<center>3|<center>6|<center>-|<center>7|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Pablo MackennaEscritor.
|<center>4|<center>5|<center>6|<center>6|<center>-|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Lisandra SilvaModelo.
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>7|<center>5|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Gonzalo FeitoPeriodista.
|<center>2|<center>5|<center>5|<center>-|<center>5|15
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 8
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Eugenia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Américo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Yasmín! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Juan! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| AméricoCantante.
|<center>4|<center>7|<center>-|<center>7|<center>6|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Juan Pablo QueraltóPeriodista.
|<center>2|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Yasmín VásquezPeriodista.
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Eugenia LemosActriz y Modelo.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>5|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 9
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Camila! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Claudio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Scarleth! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Felipe! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Scarleth CárdenasPeriodista.
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Claudio BorghiEntrenador y  exfutbolista.
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Camila VallejoDiputada.
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>6|<center>5|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Felipe AvelloPeriodista.
|<center>3|<center>6|<center>4|<center>-|<center>4|14
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 10
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alejandra! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Andrés! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Iván! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pamela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Andrés CaniulefPeriodista.
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Alejandra FosalbaActriz.
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>5|<center>16|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Iván GuerreroPeriodista.
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>5|<center>16|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Pamela JilesPeriodista.
|<center>4|<center>4|<center>4|<center>5|<center>-|13
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 11
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Teresita! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Remigio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Millaray! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gonzalo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Teresita ReyesActriz.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Millaray VieraActriz y Conductora de TV.
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Gonzalo CáceresEstilista.
|<center>4|<center>5|<center>7|<center>6|<center>-|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Remigio RemedyActor.
|<center>2|<center>4|<center>-|<center>7|<center>6|17
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 12
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Schlomit! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Yamila! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nicolás! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Álvaro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Yamila ReynaActriz.
|<center>3|<center>6|<center>-|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Nicolás PericFutbolista.
|<center>4|<center>6|<center>5|<center>-|<center>7|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Schlomit BaytelmanActriz.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Álvaro EscobarActor.
|<center>2|<center>5|<center>5|<center>6|<center>-|16
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 13
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Loreto! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Patricio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Elvira! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sebastián! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Loreto ValenzuelaActriz.
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Elvira CristiActriz.
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Patricio LagunaModelo.
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>5|<center>15|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Sebastián Jiménez "Lindorfo"Médico Veterinario y Conductor de Televisión.
|<center>4|<center>6|<center>4|<center>5|<center>-|15
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 14
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Iván! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Yuyuniz! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rodrigo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Daniela AránguizModelo y Panelista de Televisión.
|<center>4|<center>5|<center>7|<center>6|<center>-|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Rodrigo DelgadoSicólogo y alcalde.
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>5|<center>16|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Iván TorresMeteorólogo.
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>4|<center>15|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Yuyuniz NavasActriz.
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>5|15
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Temporada 4
Capítulo 1
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rodrigo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Kika! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fernanda! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Miguel! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Kika SilvaConductora de Televisión
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Rodrigo DíazBailarín e Ingeniero Comercial
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Fernanda HansenPeriodista y Conductora de Televisión
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Miguel Esbir "Miguelo"Cantante y empresario
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>5|<center>-|15
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 2
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Lorène! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Aldo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Emilia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francisco! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Emilia DaiberPeriodista
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Aldo DuqueAbogado
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Francisco KamińskiPeriodista y Conductor Radial
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>5|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Lorène PrietoActriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>5|17
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 3
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carola! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mario! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francisco! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: María Gracia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Mario VelascoPresentador de Radio y Televisión
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>7|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| María Gracia SubercaseauxFotógrafa
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>7|<center>-|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Francisco ReyesActor
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Carola JulioPeriodista y Decoradora de Interiores
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|17
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 4
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Yuhui! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pata! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pollo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Patricia LarraínComunicadora
|<center>3|<center>5|<center>7|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Daniela CastilloCantante
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Juan Carlos "Pollo" ValdiviaPeriodista y Conductor de Televisión
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>5|<center>-|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Yuhui LiCocinero
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>4|<center>4|13
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 5
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pablo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Renata! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Héctor! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Lucía! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Héctor MoralesActor
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>7|<center>21|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Renata BravoActriz e Imitadora
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Pablo HerreraCantautor
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>5|<center>15|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Lucía LópezPeriodista
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>4|<center>-|14
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 6
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jeannette! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Karol! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nicolás! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Juvenal! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Juvenal OlmosExfutbolista y Entrenador
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Karol CariolaDiputada
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Jeannette Moenne-LoccozSicóloga y Animadora de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Nicolás LarraínPresentador de Televisión
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>5|15
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 7
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Chico! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Dominique! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Palta! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniella! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Daniella CamposModelo y Periodista
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Cristián "Chico" PérezDJ y Conductor de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>7|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Juan Carlos "Palta" MeléndezHumorista
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>5|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Dominique LattimoreModelo y actriz
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>4|15
|bgcolor="GoldenRod"|Tercera
|-
|}

Capítulo 8
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gyvens! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Julián! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Karen! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Julián ElfenbeinPeriodista y Animador de Televisión
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>7|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Karen DoggenweilerPeriodista y Animadora de Televisión
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Gyvens LaguerreCantante y empresario
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Carolina MestrovićCantante y Animadora de Televisión
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>6|17
|bgcolor="Silver"|Segunda
|-
|}

Capítulo 9
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Eduardo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Titi! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mónica! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Álvaro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Álvaro ScaramelliCompositor y Cantante
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| María Fernanda "Titi" García-HuidobroConductora Radial
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Eduardo de la IglesiaActor y Animador de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>5|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Mónica AguirreExmodelo
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>6|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 10
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Savka! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nacho! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pascual! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ximena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Pascual FernándezExpolicía y Chico Reality
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>6|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Ximena RivasActriz
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>5|<center>-|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Savka PollakPeriodista y Modelo
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>5|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Álvaro Reyes "Nacho Pop"Periodista
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>3|<center>5|13
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 11
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mirna! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alejandro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Catherine! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniel! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Mirna SchindlerPeriodista
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Alejandro "Chavito" ChávezPeriodista
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Catherine MazoyerActriz
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>5|<center>15|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Daniel StingoAbogado
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>4|<center>-|14
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 12
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Bárbara! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paul! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Evelyn! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: José Miguel! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Evelyn BravoComunicadora Radial
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>6|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Paul Vásquez "El Flaco"Comediante y Bombero
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>6|<center>5|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| José Miguel FurnaroPeriodista y Animador de Televisión
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>5|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Bárbara Ruiz-TagleActriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>5|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 13
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Karina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carmen Gloria! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Felipe! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Juan Pablo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Karina ÁlvarezPeriodista
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Carmen Gloria BreskyActriz
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Felipe VidalPeriodista y Conductor de Televisión
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Juan Pablo SáezActor
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>6|<center>-|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 14
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ana María! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Roberto! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carola! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ramón! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Ramón FaríasActor y Político
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Ana María GazmuriActriz
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Roberto van CauwelaertPeriodista
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>5|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Carola JorqueraPeriodista y Modelo
|<center>3|<center>4|<center>5|<center>-|<center>5|14
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 15
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ximena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Arturo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gonzalo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jimena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| María Jimena PereyraCantante
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Ximena RincónAbogada y Senadora
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Gonzalo RoblesActor
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>5|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Arturo Ruiz-TagleActor y Humorista
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>5|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 16
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pedro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Catalina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: María Elena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: León! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| León MurilloComediante
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| María Elena DresselPeriodista
|<center>3|<center>7|<center>5|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Pedro AstorgaExchico Reality
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>6|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Catalina PalaciosCantante y Animadora de Televisión
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>4|<center>5|15
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 17
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Valeria! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Santiago! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Eduardo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paola! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Santiago TupperActor
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>6|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Valeria OrtegaPresentadora de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>5|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Paola CamaggiComunicadora
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>5|<center>-|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Eduardo Cruz-JohnsonExpresentador de Noticias
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>5|15
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 18
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Leandro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Eli! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Antonio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Claudia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Antonio QuinterosPeriodista
|<center>3|<center>5|<center>7|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Leandro PennaModelo
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Eli de CasoConductora de Radio y Televisión
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Claudia HidalgoActriz
|<center>4|<center>4|<center>6|<center>6|<center>-|16
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 19
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Tatiana! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: María José! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Andrés! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sergio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Andrés BailePeriodista
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| María José Campos "La Porotito Verde"Actriz y Bailarina
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Tatiana MolinaActriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Sergio VargasExfutbolista
|<center>4|<center>6|<center>5|<center>4|<center>-|15
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 20
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Patricio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paulina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: César! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Matilda! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Matilda SvenssonLocutora Radial
|<center>4|<center>6|<center>5|<center>7|<center>-|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Patricio StrahovskyActor
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>5|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Paulina Nin de CardonaPresentadora de Radio, Televisión y profesora
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>5|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| César SepúlvedaActor
|<center>3|<center>6|<center>4|<center>-|<center>4|14
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 21
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Luis! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gabriela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Camila! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Álvaro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Gabriela ZambranoModelo
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>7|<center>6|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Álvaro SanhuezaPeriodista
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>6|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Camila StuardoModelo
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>5|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Luis AndaurPeriodista y Animador de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>5|15
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 22
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Keko! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paulina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Eliana! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jaime! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Eliana AlbasettiModelo
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Keko YungeCantante
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>7|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Paulina MagnereCantante y Conductora Radial
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Jaime BellolioDiputado e Ingeniero Comercial
|<center>4|<center>6|<center>5|<center>5|<center>-|16
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 23
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Claudia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carla! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Thiago! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pato! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Carla OchoaModelo y Animadora de Televisión
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Claudia PérezActriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>5|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Pato PimientaActor, Director Teatral y Comediante
|<center>4|<center>6|<center>5|<center>6|<center>-|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Thiago CunhaBailarín y Modelo
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>5|15
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 24
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sebastián! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rodrigo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Catalina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rosita! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Catalina GuerraActriz
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Sebastián FerrerEstilista
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Rodrigo GoldbergExfutbolista y Comunicador
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>5|<center>15|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Rosita NicoletActriz
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>5|<center>-|15
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 25
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alison! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Patricio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Maitén! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Andrés! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Alison MandelActriz y Comediante
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Patricio AchurraActor
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Andrés AlempartePeriodista
|<center>4|<center>5|<center>6|<center>6|<center>-|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Maitén MontenegroBailarina, Cantante y Comediante
|<center>3|<center>4|<center>5|<center>-|<center>5|14
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 26
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gaby! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniel! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Maca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nicolás! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Macarena RamisPresentadora de Televisión
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Nicolás MönckebergPolítico y Abogado
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>5|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Gabriela HernándezActriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Daniel MorónExfutbolista
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 27
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Kathy! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Kiwi! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Julio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Andrea! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Julio MilostichActor
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>7|<center>21|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Andrea MolinaModelo y Exdiputada
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Katherine SalosnyAnimadora de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>7|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Arturo Walden "Kiwi"Productor de Eventos
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|17
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 28
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marco! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Hugo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Yasmín! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Marco "Charola" PizarroHumorista
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Hugo ValenciaPeriodista
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>5|<center>15|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Daniela NicolásActriz
|<center>3|<center>5|<center>4|<center>-|<center>6|<center>15|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Yasmín ValdésActriz y Modelo
|<center>4|<center>4|<center>3|<center>4|<center>-|11
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 29
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francisca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: María Luisa! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jenny! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mariela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| María Luisa GodoyPeriodista y Animadora de Televisión
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>6|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Francisca García-HuidobroActriz y Animadora de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Mariela SotomayorPeriodista
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>5|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Jenny CavalloActriz y Comediante
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>6|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 30
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ennio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carola! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Dani! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Yann! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Ennio CarotaChef y empresario
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Daniela CastroCocinera Ganadora de MasterChef
|<center>3|<center>5|<center>7|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Carolina CorreaCocinera y Empresaria
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>6|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Yann YvinChef
|<center>4|<center>6|<center>5|<center>5|<center>-|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 31
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Coca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Cony! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Black! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Katty! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Cristián Jara "DJ Black"Conductor Radial
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>7|<center>18|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Gabriel "Coca" MendozaExfutbolista
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Constanza RobertsPeriodista
|<center>2|<center>4|<center>-|<center>5|<center>6|<center>15|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Katty KowałeczkoActriz
|<center>4|<center>4|<center>5|<center>6|<center>-|15
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Temporada 5
Capítulo 1
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mark! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sergio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Katyna! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Katyna HubermanActriz
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Mark GonzálezFutbolista
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Sergio LagosPeriodista, Músico, Conductor de Radio y Televisión
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>5|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Daniela "Chiqui" AguayoActriz, Comediante y Directora Teatral
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>6|16
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 2
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gissella! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Monserrat! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Cristián! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Lalo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Cristián RiquelmeActor
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Gissella GallardoModelo
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Eduardo "Lalo" IbeasCantante (Integrante del Grupo Chancho en Piedra)
|<center>4|<center>7|<center>5|<center>5|<center>-|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Monserrat ÁlvarezPeriodista
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>5|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 3
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Macarena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Bernardo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nelson! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Natalia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Natalia CuevasActriz, Comediante y Cantante
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>5|<center>-|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Nelson BeltránAsesor de Imagen y Estilista
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Macarena TondreauPresentadora de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>4|<center>6|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Bernardo BorgeatModelo y empresario
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>4|<center>6|15
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 4
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Julia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Denisse! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Manu! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ignacio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Manu GonzálezPeriodista
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Julia VialPeriodista y Presentadora de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Ignacio AchurraActor y Director de Teatro
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>4|<center>-|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Denisse MalebránMúsica (Integrante del Grupo Saiko)
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>5|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 5
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Isidora! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pamela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Álvaro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nicolás! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Pamela LeivaComediante y Técnica Jurídica
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Álvaro LópezMúsico (Integrante del Grupo Los Bunkers)
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Nicolás SaavedraActor
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Isidora UrrejolaActriz
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>5|15
|bgcolor=Silver|Segunda
|-
|}

Capítulo 6
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Erto! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Denise! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Vanesa! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Felipe! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Felipe RíosActor y Director Teatral
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>5|<center>-|<center>18|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Vanesa BorghiModelo y Presentadora de Televisión
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Erto PantojaActor y Director Teatral
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>5|<center>15|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Denise CoralesMúsica (Integrante del Grupo Agua Turbia)
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>4|<center>4|13
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 7
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Claudia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Lolo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Germán! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Lily! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Claudia MirandaBailarina
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>5|<center>17|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Óscar "Lolo" PeñaEmpresario y mánager
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>6|<center>16|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Germán SchiesslerPeriodista
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>5|<center>16|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Lily PérezPolítica y Publicista
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>5|<center>-|15
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 8
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marcelo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Camila! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jaime! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Carolina PaulsenActriz y Comediante
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Camila AndradeModelo y Presentadora de Televisión
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Marcelo DíazDiputado y Abogado
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>6|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Jaime CampusanoProfesor
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>5|<center>-|15
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 9
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Manuel José! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carla! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rodrigo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Carla JaraActriz y Animadora de Televisión
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>7|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Carolina GutiérrezPeriodista y Animadora de Televisión
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>5|<center>16|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Rodrigo GonzálezGuionista, Comediante y actor
|<center>4|<center>5|<center>6|<center>5|<center>-|<center>16|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Manuel José OssandónSenador y Técnico Agrícola
|<center>1|<center>-|<center>4|<center>4|<center>5|13
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 10
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Andrés! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Roberto! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Karin! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Anita! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Andrés LongtonDiputado y Abogado
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Roberto VanderActor
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>7|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Karin YanineLocutora Radial y Animadora de Televisión
|<center>3|<center>4|<center>7|<center>-|<center>5|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Anita Alvarado"La Geisha Chilena"
|<center>4|<center>5|<center>7|<center>4|-
|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 11
<center>

Capítulo 12
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Karla! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Leonor! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Freddy! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: José Luis! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Karla MeloActriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>4|<center>7|<center>17|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Leonor VarelaActriz
|<center>2|<center>4|<center>-|<center>5|<center>7|<center>16|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Freddy StockPeriodista y Escritor
|<center>3|<center>3|<center>6|<center>-|<center>5|<center>14|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| José Luis VillanuevaExfutbolista y Conductor de Televisión
|<center>4|<center>4|<center>6|<center>4|<center>-|14
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 13
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Perla! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rafael! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mauricio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Camila! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Perla IlichExchica Reality
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>7|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Mauricio FloresHumorista
|<center>3|<center>4|<center>5|<center>-|<center>5|<center>14|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Rafael OlarraExfutbolista y Panelista de Televisión
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>3|<center>13|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Camila NashExchica Reality
|<center>4|<center>3|<center>3|<center>3|<center>-|9
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 14
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Neilas! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Roberto! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paz! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Antonia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Paz BascuñánActriz
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>7|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Antonia ZegersActriz
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>7|<center>-|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Neilas KatinasCoreógrafo y Conductor de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Roberto CoxPeriodista
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|17
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 15
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pablo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Malucha! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gigi! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Maite! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Malucha PintoActriz y Directora Teatral
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>7|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Maite OrsiniDiputada, Abogada y Comunicadora
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>6|<center>-|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Pablo RuizCantante
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>6|<center>16|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Gigi MartinHumorista
|<center>3|<center>4|<center>5|<center>-|<center>6|15
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 16
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gabriel! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Magdalena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Verónica! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marcelo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Magdalena Max-NeefActriz
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>7|<center>6|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Verónica CalabiConductora de Radio y Televisión
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Marcelo CompariniPeriodista, Conductor de Radio y Televisión
|<center>4|<center>5|<center>6|<center>5|<center>-|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Gabriel PrietoActor
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>4|15
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 17
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Frank! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ángela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Felipe! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Felipe BraunActor
|<center>3|<center>5|<center>7|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Ángela PrietoActriz
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>7|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Frank LobosExfutbolista
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>7|<center>5|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Carolina MarzánDiputada y actriz
|<center>4|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|13
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 18
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pastelito! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Karim! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jane! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Amaya! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Amaya ForchActriz y Cantante
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Jane MorganIngeniera Comercial y Empresaria
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Karim ButtePeriodista
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Agustín Maluenda "Pastelito"Payaso y empresario
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>6|16
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 19
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Betsy! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fulvio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fred! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Vanessa! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Fulvio RossiMédico y Político
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Fred RedondoAsesor de Imagen
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>7|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Betsy CaminoBailarina
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>6|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Vanessa MillerActriz
|<center>4|<center>4|<center>5|<center>6|<center>-|15
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 20
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Katherine! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francisco! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pilar! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Willy! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Pilar JarpaModelo y Empresaria
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>5|<center>17|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Katherine OrellanaCantante
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>5|<center>16|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Willy GeisseProductor de Eventos
|<center>4|<center>5|<center>6|<center>5|<center>-|<center>16|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Francisco ChahuánSenador y Abogado
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>4|<center>5|14
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 21
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Eliseo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Steffi! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Arturo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Tamara! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Eliseo SalazarExpiloto de Carreras y empresario
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>7|<center>7|<center>21|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Tamara AcostaActriz
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Steffi MéndezInfluencer
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>7|<center>5|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Arturo GuerreroComerciante y Dirigente de La Vega de Santiago
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|18
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 22
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Conejo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Potro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Andrea! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fran! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Francisca SfeirCantante y Conductora de Televisión
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>7|<center>-|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Andrea TessaCantante
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>6|<center>20|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Luis "Conejo" MartínezEmpresario
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>6|<center>5|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Iván "Potro" CabreraBailarín
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>5|<center>5|17
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 23
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Josefina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Laura! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Kurt! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Álvaro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Kurt CarreraActor y Comediante
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Álvaro MoralesActor
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>5|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Josefina VelascoActriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| María Laura DonosoModelo y Animadora
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>4|<center>5|14
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 24
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Felipe! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Felipe! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Matilde! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Felipe ContrerasActor
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Carolina SotoCantante
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Felipe VielAnimador de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>5|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Matilde BurgosPeriodista
|<center>4|<center>6|<center>5|<center>5|<center>-|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 25
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mauricio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Kike! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Belén! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Belén MoraActriz y Comediante
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>7|<center>-|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Jorge "Kike" AcuñaExfutbolista
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>6|<center>20|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Mauricio Medina "El Indio"Humorista
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Daniela UrrizolaConductora de Televisión
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>5|15
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 26
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gustavo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Claudio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rayén! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fernanda! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Gustavo HuertaPeriodista Deportivo
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Claudio CastellónActor
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Fernanda UrrejolaActriz
|<center>4|<center>5|<center>6|<center>7|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Rayén ArayaPeriodista
|<center>3|<center>7|<center>5|<center>-|<center>5|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 27
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rodrigo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marcela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Antonella! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sebastián! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Sebastián González "Chamagol"Exfutbolista y Comentarista Deportivo
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Rodrigo VillegasActor y Comediante
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Marcela MedelActriz
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>5|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Antonella OrsiniActriz e Instructora de Yoga
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>5|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 28
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Yamna! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pipo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Peineta! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carla! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Francisco "Pipo" GormazActor, Locutor y Músico
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>7|<center>18|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Yamna LobosBailarina
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Jorge "Peineta" GarcésExfutbolista y Director Técnico
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>6|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Carla ZuninoPeriodista
|<center>4|<center>5|<center>6|<center>5|<center>-|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 29
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Beto! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Flaviana! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Araceli! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Eugenio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Flaviana SeelingBailarina y Empresaria
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Humberto "Beto" EspinozaActor y Humorista
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>7|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Araceli VittaActriz
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>7|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Eugenio FigueroaPeriodista
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>5|<center>-|15
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 30
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pedro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jaime! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Maura! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Blanca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Maura RiveraBailarina
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Blanca LewinActriz
|<center>4|<center>5|<center>6|<center>6|<center>-|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Jaime ParadaDirigente Político
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>6|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Pedro RuminotComediante
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>5|15
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 31
Capítulo 100 de La Divina Comida
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ignacio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Connie! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Felipe! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paula! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Felipe Gálvez "Doctor Pichangas"Cocinero
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Connie AchurraCocinera
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Paula LarenasChef
|<center>4|<center>5|<center>6|<center>6|<center>-|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Ignacio RománCocinero Finalista de MasterChef
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>5|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Temporada 6
Capítulo 1
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Miguelito! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fernanda! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Luli! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francisco! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Fernanda ValdésDeportista halterófila
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Francisco LópezActor
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>7|<center>-|<center>17|bgcolor=Gold|Ganador
|-
| Hans Malpartida "Miguelito"Comediante
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>5|<center>16|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Nicole "Luli" MorenoModelo
|<center>3|<center>4|<center>4|<center>-|<center>5|13
|bgcolor="GoldenRod"|Tercera
|-
|}

Capítulo 2
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Amparo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Magdalena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nicolás! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Guido! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Magdalena MüllerActriz
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>7|<center>6|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Guido GirardiSenador y Médico
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador
|-
| Amparo NogueraActriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Nicolás CopanoConductor de Televisión, Radial y Columnista
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|18
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 3
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Adriana! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ignacio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Stefano! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Carolina Molina "La Rancherita"Cantante
|<center>4|<center>5|<center>7|<center>6|<center>-|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Adriana BarrientosModelo y Empresaria
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>5|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Ignacio LastraExchico Reality y Youtuber
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Stefano MassúAdministrador de Empresas y Hermano de Nicolás Massú
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>5|16
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 4
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Catalina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: José! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Leandro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Daniela KirbergPeriodista y Modelo
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>7|<center>-|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Leandro MartínezCantante
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Catalina OlcayActriz
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| José Antonio RaffoActor
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>5|16
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 5
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Claudio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Faloon! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nelson! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Claudio ArredondoActor
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>6|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Faloon LarraguibelConductora de Televisión
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Daniela RamírezActriz
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Nelson "Mauri" PachecoBailarín y Conductor de Televisión
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>5|<center>-|15
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 6
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Adrián! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rodrigo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Janis! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carmen! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Janis PopeBailarina y Exchica Reality
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Carmen ZabalaActriz
|<center>4|<center>6|<center>5|<center>7|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Adrián ChauqueCantante
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Rodrigo "Gallina" AvilésConductor de Radio y Televisión
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|17
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 7
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gloria! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rodrigo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Cristián! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Teresa! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Gloria HuttPolítica e Ingeniera Civil
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Rodrigo HerreraPeriodista Deportivo
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Gold|Ganador
|-
| Cristián García-HuidobroActor
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Teresa HalesActriz
|<center>4|<center>7|<center>5|<center>5|<center>-|17
|bgcolor="Silver"|Segunda
|-
|}

Capítulo 8
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paulo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francisca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alejandro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pauline! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Pauline KantorPolítica y Periodista
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Paulo IglesiasHumorista y Mago
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Francisca AyalaModelo, Relacionadora Pública y Empresaria
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Alejandro ArriagadaAnimador, Músico y Artista Visual
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>6|17
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 9
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Juan José! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paula! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Hotuiti! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sabrina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Hotuiti TeaoModelo y empresario
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>6|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Sabrina SosaModelo
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>5|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Juan José GurruchagaActor
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>5|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Paula BolattiModelo
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>5|15
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 10
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Elena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Lorena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Andrés! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fuad! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Andrés de LeónCantante
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Elena MuñozActriz y Guionista
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Fuad ChahínAbogado y Político
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Lorena CapetilloActriz y Conductora Radial
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|17
|bgcolor="GoldenRod"|Tercera
|-
|}

Capítulo 11
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: María José I.! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carlos! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: María José B.! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rodrigo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| María José IllanesActriz y Música
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>6|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| María José BelloActriz y Conductora Radial
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Rodrigo JarpaPsicólogo
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Carlos TejosPeriodista
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>5|15
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 12
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gloria! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alonso! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marlén! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pablo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Pablo FlammPeriodista Deportivo
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Gloria SimonettiCantante
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Alonso QuinteroActor
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>5|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Marlén OlivariModelo
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>5|16
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Temporada 7
Capítulo 1
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marco! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carlos! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Natalia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: María José! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Natalia DucoDeportista Lanzadora de Bala
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>7|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Carlos DíazActor y Doblajista
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>6|<center>7|<center>20|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| María José QuirozActriz y Comediante
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>6|<center>-|<center>20|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Marco Enríquez-OminamiPolítico y Cineasta
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>7|19
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 2
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gabriel! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gino! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Soledad! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Soledad CruzActriz
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Gino CostaPeriodista y Conductor de Televisión
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Gabriel CañasActor
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Carolina LeitaoAlcaldesa y Abogada
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>5|15
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 3
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Viviana! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Christian! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jorge! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francisca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Francisca GavilánActriz
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Christian HenríquezComediante
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>7|<center>5|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Viviana RodríguezActriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Jorge AlessandriDiputado y Abogado
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>5|18
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 4
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alex! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Bernardita! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jorge! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Daniela LhorenteActriz
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Bernardita RuffinelliPeriodista y Comediante
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Jorge BaraditDiseñador y Escritor
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>5|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Alex ZisisActor
|<center>1|<center>-|<center>4|<center>6|<center>5|15
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 5
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ricardo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina H.! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina V.! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gustavo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Gustavo BecerraActor
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>6|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Carolina VarletaActriz, Conductora de Radio y Televisión
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Carolina HerreraMédico Internista Broncopulmonar
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>6|<center>5|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Ricardo FernándezActor
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>6|17
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 6
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mauricio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Antonia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fernando! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Coca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Mauricio PalmaComediante
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>7|<center>6|<center>18|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Antonia BosmanActriz y Cantante
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>7|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Coca GuazziniActriz
|<center>4|<center>6|<center>5|<center>6|<center>-|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Fernando PaulsenPeriodista
|<center>3|<center>4|<center>3|<center>-|<center>5|12
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 7
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jaime! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Isabel! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gonzalo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alessandra! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| María Isabel "Icha" SobarzoBailarina
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>7|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Alessandra GuerzoniActriz
|<center>4|<center>7|<center>5|<center>7|<center>-|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Jaime AzócarActor
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Gonzalo WinterDiputado y Abogado
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>7|17
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 8
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sergi! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Max! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Juan Pablo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Álvaro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Juan Pablo MelladoChef y Escritor
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Álvaro BarrientosChef y Empresario Gastronómico
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>6|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Sergi ArolaChef
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Maximiliano "Max" CabezónCocinero, Ingeniero Civil Industrial y Emprendedor
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>5|16
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 9
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fernando! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Emilia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Magdalena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sebastián! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Sebastián SichelPolítico y Abogado
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>7|<center>-|<center>21|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Fernando GómezActor
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>7|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Emilia NogueraActriz y Dramaturga
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Magdalena MontesPeriodista y Conductora de Televisión
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>5|15
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 10
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carmen Gloria! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rodrigo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Etienne! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francisca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Etienne BobenriethActor
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>6|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Francisca MardonesDeportista Paralímpica Lanzadora de Bala
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>6|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Carmen Gloria ArroyoAbogada y Conductora de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Rodrigo BastidasActor y Guionista
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>4|14
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 11
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pamela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina B.! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina E.! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Camila! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Carolina BazánChef y Empresaria Gastronómica
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Carolina ErazoChef y Empresaria Gastronómica
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Pamela FidalgoChef y Empresaria Gastronómica
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Camila RuizProfesora y Cocinera Ganadora de MasterChef
|<center>4|<center>5|<center>6|<center>6|<center>-|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 12
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ernesto! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francisca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Checho! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nicole! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Francisca CrovettoDeportista de Tiro Skeet
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>7|<center>7|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Sergio "Checho" HiraneComediante, Conductor de Radio y Televisión, Militar e Ingeniero Comercial
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Nicole PutzInfluencer de Moda
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>6|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Ernesto BelloniComediante
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>6|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 13
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rigeo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gala! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Juan Pablo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Verónica! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Verónica BianchiPeriodista Deportiva y Conductora de Televisión
|<center>4|<center>5|<center>7|<center>6|<center>-|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Galadriel "Gala" CaldirolaModelo
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Juan Pablo BastidasActor
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Rodrigo del Real "Rigeo"Productor y Compositor Musical
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>5|15
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 14
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sandra! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Felipe! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Michelle! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Óscar! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Sandra SolimanoActriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Óscar AndradeCantante
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>5|<center>-|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Felipe ArmasActor
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>5|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Michelle CarvalhoModelo
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>5|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 15
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marcial! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alejandra! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mariela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Matías! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Marcial TagleActor
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Matías WalkerDiputado y Abogado
|<center>4|<center>7|<center>5|<center>6|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Mariela MonteroActriz y Comediante
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>5|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Alejandra ArayaActriz
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>4|<center>6|15
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 16
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Cristián! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Constanza! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ruth! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ignacio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Ignacio BrionesEconomista y Político
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>7|<center>-|<center>21|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Cristián de la FuenteActor
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Constanza MackennaActriz
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>5|<center>5|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Ruth GamarraModelo y Empresaria
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>5|15
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 17
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Angélica! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paulo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francini! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mario! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Francini AmaralBailarina
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Angélica CastroConductora de Radio y Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Paulo BrunettiActor
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Mario DesbordesPolítico, Excarabinero y Abogado
|<center>4|<center>5|<center>6|<center>6|<center>-|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 18
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Renato! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: María José! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Agustín! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fernanda! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| María José NecocheaActriz
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>6|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Agustín PastorinoModelo y Empresario
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Renato JofréActor
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Fernanda RamírezActriz
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>5|<center>-|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 19
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Lorena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sebastián! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Emilia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mario! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Lorena BoschActriz y Locutora Radial
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Sebastián LaysecaActor
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>7|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Emilia SchneiderActivista
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Mario OrtegaExchico Reality e Ingeniero en Ejecución Electrónica
|<center>4|<center>5|<center>6|<center>5|<center>-|16
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 20
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Silvia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gonzalo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Romeo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mónica! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Gonzalo YáñezCantante y Compositor
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Romeo SingerActor
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Mónica ZalaquettComunicadora y Política
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>6|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Silvia NovakActriz
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>5|15
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 21
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Emilio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Constanza! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jorge! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paula! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Jorge AedoLocutor y Conductor Radial
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Constanza PiccoliActriz e Influencer
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>7|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Emilio EdwardsActor
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Paula NarváezPsicóloga y Política
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>5|<center>-|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 22
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Horacio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Soledad! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ricardo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paula! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Soledad PérezActriz
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Paula SharimActriz
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>4|<center>-|<center>17|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Horacio SaavedraDirector de Orquesta
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>6|<center>16|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Ricardo Rodríguez "Zip Zup"Humorista
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>6|16
|bgcolor=Silver|Segundo
|-
|}

Capítulo 23
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mariana! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Katyna! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Celine! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Mariana LoyolaActriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Daniela Ramírez (2)Actriz
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Celine ReymondActriz
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>6|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Katyna Huberman (2)Actriz
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>6|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 24
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Josefina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Julio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Antonia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nicolás! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Antonia Santa MaríaActriz
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>6|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Josefina FiebelkornActriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Julio GonzálezActor
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>7|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Nicolás GutiérrezPeriodista
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>6|-
|16
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 25
<center>

Capítulo 26
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alejandra! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francisca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Berta! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Aranzazú! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Berta Lasala (2)Actriz y Panelista de Televisión
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>7|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Aranzazú Yanković (2)Actriz y Directora Teatral
|<center>4|<center>7|<center>5|<center>6|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Francisca Merino (2)Actriz y Panelista de Televisión
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>5|<center>15|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Alejandra Herrera (2)Actriz
|<center>1|<center>-|<center>4|<center>4|<center>4|12
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 27
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ignacia Antonia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ranty! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Kathy! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Eyal! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Rantés "Ranty" VerdugoComediante e Influencer
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Ignacia Antonia HernándezTiktoker
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>5|<center>15|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Eyal MeyerActor
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>5|<center>-|<center>15|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Kathy ContrerasBailarina
|<center>3|<center>4|<center>4|<center>-|<center>4|12
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 28
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Álvaro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Monty! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nicole! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gonzalo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Monserrat "Monty" TorrentConductora de Televisión y Relacionadora Pública
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>7|<center>7|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Nicole PérezEmprendedora
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Álvaro EspinozaActor
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>7|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Gonzalo FouilliouxPeriodista Deportivo
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>6|<center>-|18
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 29
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mauricio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Yulissa! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Max! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Catalina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Yulissa del PinoModelo y Empresaria
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Mauricio PešutićActor
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Max SalgadoActor
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>7|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Andrea "Catalina" TeliasCantante y Locutora
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>7|<center>-|17
|bgcolor=Silver|Segunda
|-
|}

Capítulo 30
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Kenita! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jacqueline! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Iván! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Felipe! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Felipe Izquierdo (2)Actor y Comediante
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| María Eugenia "Kenita" Larraín (2)Ingeniera Comercial, Modelo y Numeróloga
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Jacqueline PardoEstilista
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>7|<center>6|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Iván "Potro" Cabrera (2)Bailarín, Profesor de Educación Física y Animador de Eventos
|<center>3|<center>5|<center>7|<center>-|<center>6|18
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 31
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Lucila! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Grimanesa! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Tomás! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Eduardo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Eduardo PaxecoActor e Ingeniero Comercial
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>7|<center>-|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Lucila VitModelo y Presentadora de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Tomás GonzálezGimnasta y Kinesiólogo
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Grimanesa JiménezActriz
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|5
|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 32
<center>

Capítulo 33
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mauricio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Chiqui! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paul! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jenny! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Mauricio Flores (2)Comediante
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Paul Vásquez "El Flaco" (2)Comediante y Bombero
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>5|<center>16|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Jenny Cavallo (2)Actriz, Sicóloga y Comediante
|<center>4|<center>4|<center>6|<center>6|<center>-|<center>16|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Daniela "Chiqui" Aguayo (2)Actriz, Comediante y Directora Teatral
|<center>2|<center>4|<center>-|<center>5|<center>5|14
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 34
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Michael! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Javiera! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Santiago! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Teresita! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Teresita CommentzActriz
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Javiera HernándezActriz y Terapeuta Floral
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Michael Roldán "Guagüito"Periodista
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Santiago MeneghelloActor y Cantante
|<center>3|<center>5|<center>7|-
|5
|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Temporada 8
Capítulo 1
<center>

Capítulo 2
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados
! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Felipe y Paula
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gonzalo y Géraldine
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Iván y María
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje
! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado
|-
| Felipe Viel (2)Presentador de Televisión y Corredor de Propiedades
|rowspan=2|<center>1
|rowspan=2|<center>-
|rowspan=2|<center>7
|rowspan=2|<center>6
|rowspan=2|<center>13
|rowspan=2 bgcolor=Gold|Ganadores
|-
| Paula CaballeroModelo
|-
| Iván ZamoranoExfutbolista y Comentarista Deportivo
|rowspan=2|<center>3
|rowspan=2|<center>6
|rowspan=2|<center>6
|rowspan=2|<center>-
|rowspan=2|<center>12
|rowspan=2 bgcolor=Silver|Segundos
|-
| María Alberó (2)Modelo
|-
| Gonzalo VivancoActor
|rowspan=2|<center>2
|rowspan=2|<center>5
|rowspan=2|<center>-
|rowspan=2|<center>5
|rowspan=2|<center>10
|rowspan=2 bgcolor=GoldenRod|Terceros
|-
| Géraldine ŽivićActriz
|}

Capítulo 3
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Luis! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Sandra! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Claudio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mariela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Mariela RománBailarina
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Sandra DonosoActriz y Artista Circense
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Claudio OrregoAbogado y Político
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Luis JaraCantante y Conductor de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>6|17
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 4
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Luis! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alejandra! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Flor! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Claudio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Alejandra MatusPeriodista
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Claudio OlateActor y Cantante
|<center>4|<center>6|<center>5|<center>6|<center>-|<center>17|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Luis MateucciExchico Reality e Influencer
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>5|<center>6|<center>16|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Ángela Lucero "Flor de Rap"Cantante
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>5|16
|bgcolor="Silver"|Segunda
|-
|}

Capítulo 5
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Camilo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Simón! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Karen! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Claudia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Claudia PizarroAdministradora Pública y Alcaldesa
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Karen BejaranoCantante y Comunicadora
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Camilo HuertaProfesor de Educación Física y Entrenador Personal
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Simón OliverosPeriodista
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>5|16
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 6
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Tutú! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Luis! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Patricia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Félix! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Luis DubóActor
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| María Jesús "Tutú" VidaurreActriz y Modelo
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Patricia RivadeneiraActriz y Gestora Cultural
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>5|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Félix SoumastrePeriodista y DJ
|<center>4|<center>5|<center>5|<center>5|<center>-|15
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 7
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Katherine! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: José Antonio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Andrés! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Zapallito! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Ana María Muñoz "La Zapallito Italiano"Influencer y Exchica Techno
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>7|<center>-|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Katherine MartorellAbogada
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>5|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Andrés SáezActor, Cantante y Transformista
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| José Antonio Neme (2)Periodista
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>6|17
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 8
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nataly! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Claudia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Yuhui! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fabrício! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Fabrício Vasconcelos (2)Bailarín y Empresario
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Nataly Chilet (2)Periodista y Modelo
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>5|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Claudia Miranda (2)Bailarina
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>5|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Yuhui Lee (2)Influencer y Cocinero
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>4|15
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 9
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carolina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rafael! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Luis! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Luis UgaldePeriodista
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Daniela MuñozPeriodista
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Rafael Cavada (2)Periodista
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Carolina Herrera (2)Médico Internista, Broncopulmonar e Intensivista
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>5|<center>5|17
|bgcolor="GoldenRod"|Tercera
|-
|}

Capítulo 10
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Josefina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Loreto! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Elena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Magdalena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Magdalena Max-Neef (2)Actriz
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>6|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Loreto Valenzuela (2)Actriz
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>7|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Josefina Velasco (2)Actriz
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Elena Muñoz (2)Actriz
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>5|16
|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
|}

Capítulo 11
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Javiera! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: María Elena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Álvaro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Patricio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Álvaro Morales (2)Actor
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>7|<center>21|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Javiera Acevedo (2)Actriz e Influencer
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| María Elena DuvauchelleActriz
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Patricio MejíasComediante
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>6|<center>-|19
|bgcolor=Silver|Segundo
|-
|}

Capítulo 12
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Macarena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Eduardo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Luis! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Marcela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Macarena SánchezPresentadora del Tiempo, Modelo y Corredora de Propiedades
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Luis WeinsteinPeriodista, Fotógrafo y Presentador del Tiempo
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>5|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Marcela BraneModelo y Presentadora del Tiempo
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>4|<center>-|<center>16|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Eduardo SáezMeteorólogo y Presentador del Tiempo
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>5|15
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 13
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Elisa! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Héctor! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Paloma! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Cristián! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Cristián CarvajalActor y Diseñador
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>7|<center>-|<center>21|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Elisa ZuluetaActriz
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>7|<center>6|<center>20|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Héctor Morales (2)Actor
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>7|<center>19|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Paloma SalasGuionista y Comediante
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>5|17
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarta
|-
|}

Capítulo 14
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jordi! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pamela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: José Andrés! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Evelyn! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| José Andrés MurilloFilósofo
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Jordi Castell (2)Fotógrafo y Panelista de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>7|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Pamela LagosPsicóloga
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>6|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Evelyn Matthei (2)Economista y Política
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>7|<center>-|19
|bgcolor=Silver|Segunda
|-
|}

Capítulo 15
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mario! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: María Jimena! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniel! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Daniela Aránguiz (2)Modelo y Panelista de Televisión
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>7|<center>-|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| María Jimena Pereyra (2)Cantante y Conductora de Televisión
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>7|<center>6|<center>20|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Daniel GrevePeriodista y Cronista Gastronómico
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>5|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Mario Velasco (2)Conductor de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>5|17
|bgcolor="LightSteelBlue"|Cuarto
|-
|}

Capítulo 16
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Yasmín! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Joche! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Lucía! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Miguelo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Lucía López (2)Periodista
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>6|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Miguel Esbir "Miguelo" (2)Cantante y Empresario
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>5|<center>-|<center>18|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Yasmín Valdés (2)Modelo y Actriz
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>5|<center>16|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| José Luis "Joche" Bibbó (2)Modelo, Panelista de Televisión e Influencer
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>5|16
|bgcolor=Silver|Segundo
|-
|}

Capítulo 17
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gianfranco! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Cristóbal! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pamela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Daniela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Daniela PalavecinoActriz, Doblajista e Influencer
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Gianfranco MarconeMeteorólogo
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>7|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Pamela VillalbaVeterinaria y Actriz
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>7|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Marco Antonio Orozco "Cristóbal"Cantante
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|17
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 18
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Juan Pedro! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Úrsula! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Julio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Solange! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Solange Lackington (2)Actriz
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>6|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Juan Pedro VerdierComunicador Audiovisual y Youtuber
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Julio Milostich (2)Actor
|<center>3|<center>6|<center>5|<center>-|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Úrsula AchterbergActriz
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>5|15
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 19
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Patricia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rodrigo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Catalina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Nelson! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Catalina Pulido (2)Actriz y Conductora de Televisión
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Rodrigo Herrera (2)Periodista
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>5|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Nelson Ávila (2)Administrador Público y Político
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>5|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Patricia MaldonadoCantante, Conductora de Televisión y Youtuber
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|17
|bgcolor="GoldenRod"|Tercera
|-
|}

Capítulo 20
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gabriel! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Helénia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Juan David! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Beatriz! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Beatriz SánchezPeriodista y Política
|<center>4|<center>7|<center>7|<center>7|<center>-|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Helénia MelánModelo y Diseñadora
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>6|<center>7|<center>20|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Gabriel UrzúaActor
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>6|<center>19|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
| Juan David Rodríguez<small>Cantante</small>
|<center>3
|<center>7
|<center>5
|<center>-
|<center>7
|19
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 21
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados
! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Valentina
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ángel
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Kike
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Piamaría
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje
! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado
|-
| Enrique "Kike" FaúndezBailarín, Coreógrafo y Preparador Físico
|<center>3
|<center>7
|<center>6
|<center>-
|<center>7
|<center>20
|bgcolor=Gold|Ganador
|-
| Ángel TórrezBailarín y Coreógrafo
|<center>2
|<center>5
|<center>-
|<center>6
|<center>7
|<center>18
|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Valentina RothBailarina y Exgimnasta
|<center>1
|<center>-
|<center>6
|<center>6
|<center>5
|<center>17
|bgcolor="GoldenRod"|Tercera
|-
| Piamaría SilvaCantante y Bailarina</small>
|<center>4|<center>7|<center>5|<center>5|<center>-|17
|bgcolor="GoldenRod"|Tercera
|-
|}

Capítulo 22
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Raquel! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Patricio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Geraldine! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Leo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Raquel ArgandoñaAnimadora de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>5|<center>6|<center>5|<center>16|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Patricio SotomayorPeriodista
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>5|<center>5|<center>15|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Geraldine NearyActriz y Cantante
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>5|<center>15|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Leo Rey (2)Cantante y Gamer Profesional
|<center>4|<center>4|<center>4|<center>6|<center>-|14
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 23
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Matías! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mónica! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Jorge! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Helia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Helia MolinaPolítica y Médico Pediatra
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Matías OviedoActor y Cantante
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>7|<center>5|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Mónica IllanesActriz y Doblajista
|<center>2|<center>5|<center>-|<center>6|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Jorge GajardoActor y Director Teatral
|<center>3|<center>5|<center>5|<center>-|<center>6|16
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarto
|-
|}

Capítulo 24
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pamela! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Carmen Gloria! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Yamila! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Eva! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Yamila Reyna (2)Actriz y Comediante
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Pamela Díaz (2)Conductora de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Carmen Gloria Bresky (2)Actriz
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Eva Gómez (2)Periodista y Conductora de Televisión
|<center>4|<center>6|<center>5|<center>5|<center>-|16
|bgcolor="GoldenRod"|Tercera
|-
|}

Capítulo 25
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Antonio! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Blanca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Liliana! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Gonzalo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Blanca Lewin (2)Actriz
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>7|<center>7|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Antonio CamposActor y Director Teatral
|<center>1|<center>-|<center>7|<center>7|<center>6|<center>20|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Gonzalo DuránAlcalde
|<center>4|<center>6|<center>7|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Liliana GarcíaActriz y Gestora Cultural
|<center>3|<center>6|<center>7|<center>-|<center>6|19
|bgcolor="GoldenRod"|Tercera
|-
|}

Capítulo 26
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Germán! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Fernanda! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Cristián! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Catalina! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Cristián PreeceDiseñador de Interiores
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>7|<center>21|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Fernanda Hansen (2)Periodista, Conductora de Radio y Televisión
|<center>2|<center>7|<center>-|<center>7|<center>7|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Catalina VallejosInfluencer
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>6|<center>-|<center>19|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Germán CodinaAlcalde y Administrador Público
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|18
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 27
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Javiera! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Luis! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Juan! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Antonia! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Juan Falcón (2)Actor
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>7|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Javiera Díaz de Valdés (2)Actriz y Empresaria
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>7|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Luis PedrazaCantante
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Antonia OrellanaPolítica y Periodista
|<center>4|<center>6|<center>5|<center>5|<center>-|16
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 28
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Loreto! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: César! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pía! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Panqueque! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Pía GuzmánPeriodista y Empresaria
|<center>3|<center>7|<center>7|<center>-|<center>7|<center>21|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Sergio "Panqueque" DomínguezActor
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>6|<center>-|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Loreto AravenaActriz y Conductora de Televisión
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17''
|bgcolor="GoldenRod"|Tercera
|-
| César CailletAbogado y Actor</small>
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>5|17
|bgcolor="GoldenRod"|Tercero
|-
|}

Capítulo 29
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mónica! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Christell! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Christian! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mikel! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Mikel ZuluetaChef y Conductor de Televisión
|<center>4|<center>7|<center>6|<center>7|<center>-|<center>20|bgcolor=Gold|Ganador|-
| Christian OcaranzaBailarín y Coreógrafo
|<center>3|<center>7|<center>6|<center>-|<center>6|<center>19|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Mónica CarrascoActriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=GoldenRod|Tercera
|-
| Christell RodríguezCantante y Fonoaudióloga
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>5|<center>5|16
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Capítulo 30
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Tamara! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francesco! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Mariana! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pablo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Mariana DerderiánActriz y Conductora de Televisión
|<center>3|<center>6|<center>6|<center>-|<center>7|<center>19|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Tamara Acosta (2)Actriz
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Francesco GazzellaPeriodista
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Pablo Mackenna (2)Escritor y Conductor de Televisión
|<center>4|<center>6|<center>6|<center>6|<center>-|18
|bgcolor=Silver|Segundo
|-
|}

Capítulo 31
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Rodrigo! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Karen! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Francisca! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Neilas! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado|-
| Karen ConnollyBailarina y Coreógrafa
|<center>2|<center>6|<center>-|<center>6|<center>6|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Francisca García-Huidobro (2)Actriz y Conductora de Televisión
|<center>3|<center>5|<center>6|<center>-|<center>7|<center>18|bgcolor=Gold|Ganadora|-
| Rodrigo Díaz (2)Bailarín, Instructor de Baile e Ingeniero Comercial
|<center>1|<center>-|<center>6|<center>5|<center>6|<center>17|bgcolor=Silver|Segundo
|-
| Neilas Katinas (2)Bailarín y Coreógrafo
|<center>4|<center>5|<center>7''
|<center>5
|<center>-
|17
|bgcolor=Silver|Segundo
|-
|}

Capítulo 32
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados
! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Freddy
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Camila
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Felipe
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Ana Lya
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje
! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado
|-
| Ana Lya UriarteAbogada y Política
|<center>4
|<center>7
|<center>7
|<center>6
|<center>-
|<center>20
|bgcolor=Gold|Ganadora
|-
| Felipe BianchiPeriodista
|<center>3
|<center>6
|<center>7
|<center>-
|<center>7
|<center>20
|bgcolor=Gold|Ganador
|-
| Camila HiraneActriz
|<center>2
|<center>6
|<center>-
|<center>6
|<center>7
|<center>19
|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Freddy GuerreroConductor Radial y Humorista
|<center>1
|<center>-
|<center>5
|<center>5
|<center>5
|15
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
|}

Capítulo 33
<center>
{| width="85%" class="wikitable" style="background:#yellow;" style="font-size:87%;"
! style="background: #e3e3e3;" width=25%| Invitados
! style="background: #e3e3e3;" width=5%| Día
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Pamela
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Andrés
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Alejandro
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Nota: Natalia
! style="background: #e3e3e3;" width=15%| Puntaje
! style="background: #e3e3e3;" width=30%| Resultado
|-
| Alejandro "Chavito" Chávez (2)Periodista y Conductor Radial
|<center>3
|<center>7
|<center>7
|<center>-
|<center>7
|<center>21
|bgcolor=Gold|Ganador
|-
| Natalia Duco (2)Atleta Olímpica, Sicóloga y Cocinera
|<center>4
|<center>7
|<center>6
|<center>6
|<center>-
|<center>19
|bgcolor=Silver|Segunda
|-
| Andrés Caniulef (2)Periodista
|<center>2
|<center>6
|<center>-
|<center>6
|<center>5
|<center>17
|bgcolor=GoldenRod|Tercero
|-
| Pamela Leiva (2)Comediante
|<center>1
|<center>-
|<center>5
|<center>5
|<center>6
|16
|bgcolor=LightSteelBlue|Cuarta
|-
|}

Audiencias
<small>     Episodio más visto.
<small>     Episodio menos visto.

Notas

Referencias 

Programas de televisión de Chile
Programas de televisión iniciados en 2016
Programas de televisión de Chilevisión
Televisión de Chile en 2016
Televisión de Chile en 2017
Televisión de Chile en 2018
Televisión de Chile en 2019
Televisión de Chile en 2020
Televisión de Chile en 2021
Televisión de Chile en 2022
Televisión de Chile en 2023
Programas de televisión sobre gastronomía